

Enti e Società 
 Film Finance Corporation Australia – ente cinematografico australiano

Sport 
 Final Fight Championship – organizzazione croata di arti marziali miste

Seconda guerra mondiale 

 Forces françaises combattantes – Forze francesi combattenti organizzazione della Resistenza francese creata nel 1942 a Londra da De Gaulle e costituita da agenti des reaseaux